Кри́стиан То́ррес — имя и фамилия следующих персоналий:
 Торрес, Кристиан Алехандро (род. 1996) — мексиканский футболист, защитник.
 Торрес, Кристиан Давид (род. 1996) — мексиканский футболист, защитник.
 Торрес, Кристиан Дамиан (род. 1985) — латвийский футболист аргентинского происхождения, полузащитник.
 Торрес, Кристиан (американский футболист) (род. 2004) — американский футболист, нападающий.